Медведевская — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Медведевская — деревня в Онежском районе.
 Медведевская — деревня в Шенкурском районе.

Кировская область 
 Медведевская — деревня в Лузском районе.
 Медведевская — деревня в Шабалинском районе.